Kontinen ist der Familienname folgender Personen:

 Henri Kontinen (* 1990), finnischer Tennisspieler 
 Micke Kontinen (* 1992), finnischer Tennisspieler
 Veini Kontinen (1928–2010), finnischer Skilangläufer